Elisabeth von Bayern ist der Name folgender Personen:

 Elisabeth von Bayern (1227–1273), Tochter Herzog Ottos II., Ehefrau König Konrads IV. und Herzog Meinhards II. von Tirol
 Elisabeth von Bayern (1258–1314), Tochter Herzog Heinrichs XIII.
 Elisabeth von Bayern (1306–1334), Tochter Herzog Stephans I. und Ehefrau Herzog Ottos von Österreich
 Elisabeth von Bayern (1329–1402), Tochter Kaiser Ludwigs IV., Ehefrau Cangrandes II. della Scala und Graf Ulrichs von Württemberg
 Elisabeth von Bayern (1361–1382), Tochter Herzog Friedrichs, Ehefrau Marco Viscontis
 Elisabeth von Bayern (genannt Isabeau; 1370–1435), Tochter Herzog Stephans III., Ehefrau König Karls VI. von Frankreich
 Elisabeth von Bayern (1383–1442), Tochter Herzog Friedrichs, Ehefrau Friedrichs I. von Brandenburg
 Elisabeth von Bayern (1406–1468), Tochter Herzog Ernsts, Ehefrau Herzog Adolfs VII. von Jülich-Berg
 Elisabeth von Bayern (1419–1451), Tochter Herzog Heinrichs XVI., Ehefrau Herzog Ulrichs V. von Württemberg
 Elisabeth von Bayern (1443–1484), Tochter Herzog Albrechts III., Ehefrau Kurfürst Ernsts von Sachsen
 Elisabeth von Bayern (1478–1504), Tochter und Erbin Herzog Georgs, Ehefrau Ruprechts von der Pfalz
 Elisabeth von Bayern (1913–2005), deutsche Prinzessin aus dem Hause Wittelsbach
 Elisabeth Ludovika von Bayern (1801–1873), Tochter König Maximilians I., Ehefrau Friedrich Wilhelms IV. von Preußen
 Elisabeth von Österreich-Ungarn (1837–1898), geborene Herzogin in Bayern, Tochter Herzog Max’ in Bayern, Ehefrau Kaiser Franz Josephs I. von Österreich
 Isabella von Bayern (1863–1924) (Isabella Marie Elisabeth von Bayern), Tochter Prinz Adalbert Wilhelms
 Elisabeth Marie von Bayern (1874–1957), Tochter Prinz Leopolds

Siehe auch:
 Elisabeth Gabriele in Bayern (1876–1965), Tochter Herzog Karl Theodors in Bayern, Frau des belgischen Königs Albert I.